Slovo Barcella může znamenat:
 Barcella (jednotka) – stará jednotka objemu
 Barcella (rod) – rod rostlin z čeledi arekovité